Roset bezieht sich auf:
 Roset-Fluans, französische Gemeinde im Département Doubs
 Roset SA, französischer Möbelhersteller, siehe Ligne Roset

 Michel Roset (1534–1613), Schweizer Politiker